Le coutelas désigne un long poignard ou un sabre court. Il peut être utilisé comme arme ou comme outil agricole :
 Scramasaxe : arme blanche franque.
 Machette : outil de coupe de végétation.